Szwajcaria:
 Rennen – niemiecka nazwa gminy Renan

Osoby:
 Peter von der Rennen – niemiecki złotnik

Inne:
 Rennen – album Sohna

Zobacz też:
 Renen